Neagle ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Neagle (1904–1986), britische Schauspielerin
 John Neagle (1796–1865), US-amerikanischer Maler
 Richard Neagle (* 1922), amerikanischer Industriedesigner

Siehe auch:
 Niegel
 Naegle